TEB peut désigner :
 Türk Ekonomi Bankası, une banque turque.
Team Elder Blood, une équipe d'e-sport.

Sigle de 3 caractères